Кузманович — сербская фамилия. Известные носители:
Кузманович, Владимир (род. 1971) — македонский баскетболист.
Кузманович, Данило (род. 1992) — сербский футболист.
Кузманович, Здравко (род. 1987) — сербский футболист.
Кузманович, Райко (род. 1931) — сербский политик Боснии и Герцеговины.